Chiesa della Natività della Beata Vergine a Chiavenna Landi, frazione di Cortemaggiore
Chiesa della Natività della Beata Vergine a Miane
Chiesa della Natività della Beata Vergine a Villa Casali, frazione di Morfasso